Мальпартида ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяранда.  Занимает площадь 10,30 км². Население — 111 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 

Населённые пункты Саламанки
Муниципалитеты Саламанки